The University of Maine, l'université du Maine est une université américaine située dans l'État du Maine.
 L'université du Maine est une université française située au Mans et à Laval.